Waldreichs ist der Name folgender Orte:

 Waldreichs (Gemeinde Groß-Siegharts), Katastralgemeinde  in Niederösterreich
 Waldreichs (Gemeinde Pölla), Katastralgemeinde  in Niederösterreich